Лайя — многозначное понятие. Возможные значения:
 Лайя (район) — район пустыни Тхал, которая расположена в Пенджабе (Пакистан).
 Лайя (состояние) — состояние психики человека, к которому приводит практика концентрации на Нада (одна из практик раджа-йоги).
 Лая (гевог) () — посёлок и гевог в Бутане.
 Лайя, Архелья (1926—1997) — венесуэльская общественно-политическая деятельница.
 Лайя, Жан-Луи (1761—1833) — французский драматург, поэт, литературный критик, педагог, профессор истории литературы и французской поэзии в Сорбонне. Член Французской академии.
 Лайя, Леон (1810—1872) — французский драматург.